Castana ima više značenja:
 Castana, Pavia
 Castana, Vicenza